

Cinéma 
 Révélations (The Insider) est un film américain réalisé par Michael Mann, sorti en 1999 ;
 Révélations (Whole New Thing) est un film canadien réalisé par Amnon Buchbinder, sorti en 2005 ;

Télévision 
 Révélations (Revelations),  de la saison 3 de X-Files diffusé en 1995 ;
 Révélations (Revelations),  de la saison 3 de Buffy contre les vampires diffusé en  1998 ;
 Révélations (Revelations), mini-série américaine de David Setzler, diffusée en 2005 sur NBC ;
 Révélations (Game Night),  épisode de la saison 1 de How I Met Your Mother diffusé en 2006.

Album 
 Revelations est un album du groupe Audioslave ;
 Revelations est un album du groupe Killing Joke.

Bande dessinée 
Révélations est une série de bande dessinée ;
 Révélations est le titre du neuvième volume de la série de bande dessinée Le Chant des Stryges ;
 Révélations est le titre du troisième volume de la série de bande dessinée Comptine d'Halloween ;
 Révélations est le premier tome de la série de bande dessinée Hunter Killer ;
 Révélations est le septième tome de la série de manga Akira ;

Autres 
 Le livre des révélations est un nom donné à l'apocalypse.

Voir aussi